Vital Uladzimiravich Kutuzaw - em bielorrusso, Віталь Уладзіміравіч Кутузаў mais conhecido por seu nome russificado, Vitaliy Vladimirovich Kutuzov (Виталий Владимирович Кутузов, em russo) (Pinsk, 20 de março de 1980), é um ex-futebolista bielorrusso que atuava como atacante.

Foi jogador do AC Milan entre 2001 e 2004, embora tenha passado a maior parte do período emprestado a outros clubes, foi o primeiro bielorrusso no clube de Milão. Passou também pelo Sporting CP na temporada 2002/2003 realizando 24 jogos e onde marcou 3 golos.

Ligações externas
Perfil em Ogol
Perfil em National Football Teams

Futebolistas da Bielorrússia
Futebolistas do FC BATE Borisov
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari